Aristide Barraud (1989) – ex rugbista a 15 francese
 Henry Barraud (1900-1997) – compositore e critico musicale francese